Het tennistoernooi US Open werd in 1974 bij de mannen voor de 94e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaan Jimmy Connors won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als vijfde geplaatste Australiër Ken Rosewall met 6-1, 6-0 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

  Jimmy Connors (winnaar)
  John Newcombe (halve finale)
  Stan Smith (kwartfinale)
  Björn Borg (tweede ronde)
  Ken Rosewall (finale)
  Tom Okker (vierde ronde)
  Ilie Năstase (derde ronde)
  Arthur Ashe (kwartfinale)

  Guillermo Vilas (vierde ronde)
  Manuel Orantes (tweede ronde)
  Marty Riessen (vierde ronde)
  Jan Kodeš (vierde ronde)
  Alex Metreveli (kwartfinale)
  Dick Stockton (derde ronde)
  Tom Gorman (tweede ronde)
  Raul Ramirez (vierde ronde)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

ITF-toernooi in 1974
US Open (tennis)